Cuerva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuerva (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Cuerva (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar